Erlichshausen ist ein Orts- und ein Familienname:
 Erlichshausen, bis 1938 Kaminsken, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Kamieńskie, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Konrad von Erlichshausen (um 1390/1395–1449), deutscher Hochmeister des Deutschen Ordens
 Ludwig von Erlichshausen (um 1410/1415–1467), deutscher Hochmeister des Deutschen Ordens

Siehe auch:
 Ellrichshausen